Das XIII Abierto Colombiano de Squash 2010 fand vom 31. August bis 5. September 2010 in Bogotá, Kolumbien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Kategorie International 25. Es war mit 30.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war David Palmer, der nicht erneut antrat. Im Finale traf Miguel Ángel Rodríguez auf Olli Tuominen, den er mit 9:11, 11:9, 11:5 und 11:5 bezwang. Es war Rodríguez’ zweiter Titelgewinn bei diesem Turnier.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Simon Martínez einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

2010
PSA World Tour 2010/11